Colégio Salesiano de Salvador — em Salvador, Bahia
 Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo — em Belém, Pará
 Colégio Salesiano Santa Rosa, em Niterói — no Rio de Janeiro
 Colégio Salesiano Santa Teresinha — em São Paulo, São Paulo
 Colégio Salesiano São José, em Natal — Rio Grande do Norte
 Colégio Salesiano Sagrado Coração — em Recife, Pernambuco

Desambiguação